Cnestidium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cnestidium ingår i familjen Connaraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Cnestidium